Влади́мир Серге́евич Кисенко́в (8 октября 1981, Калуга) — российский футболист, защитник и полузащитник.

Карьера

Клубная 

Является воспитанником калужского «Локомотива». Первый тренер — Александр Иванович Качан. За клуб из родного города выступал в 2000—2003 годах.

В 2004 году перешёл в подольский «Витязь», за который играл на протяжении трёх сезонов.

В 2007 году перебрался в клуб Премьер-лиги «Спартак-Нальчик». В дебютном сезоне выступал в основном в турнире дублёров, а в чемпионате России на поле появился лишь в 5 матчах. Заработать место в основном составе клуба Кисенкову удалось в 2008 году, когда он вышел на поле в 25 играх Премьер-лиги. За команду из Нальчика Кисенков выступал до лета 2010 года. За это время он принял участие в 68 играх команды в чемпионате страны и отметился 8 забитыми голами.

В августе 2010 года перешёл в московское «Динамо», однако из-за полученной на тренировке травмы до конца сезона не провёл за новый клуб ни одной игры, дебютировав лишь в следующем сезоне в матче первого тура против московского «Локомотива». В этой игре Владимир получил рецидив травмы. Матч с «Локомотивом» так и остался единственным для Кисенкова в футболке «Динамо».

12 июля 2012 года Кисенков на правах аренды перешёл в «Ростов». За сезон в команде из Ростова-на-Дону Кисенков принял участие в 13 матчах чемпионата России. По окончании сезона «Динамо» объявило, что контракт с игроком продлен не будет и Кисенков покинет клуб в качестве свободного агента.

16 августа 2013 года подписал однолетний контракт с «Томью». Дебют игрока в составе сибирского клуба состоялся 26 сентября 2013 года в победном матче против нижегородской «Волги» (1:0).

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»
 
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Локомотив» Калуга
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Калуга»